Eerste klasse (1998/1999) była 96. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół KRC Genk.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii